Londyn jest największym miastem Wielkiej Brytanii, kiedyś również największym w Europie. W mieście tym znajduje się ponad 15 wieżowców o wysokości ponad 150 metrów. Łącznie budynków przekraczających 100 metrów wysokości jest tu ponad 30. Większość powstała po roku 2000. Niemal wszystkie są budynkami biurowymi, poza np. Guy's Tower, który jest szpitalem. Nowo powstające gmachy oraz te, które mają powstać, także są zazwyczaj biurowcami. Zaaprobowanych jest szereg projektów kolejnych wieżowców.

Lista najwyższych budynków

Zobacz też 
 lista najwyższych budynków na świecie
 lista najwyższych budynków w Europie
 lista najwyższych budynków w Wielkiej Brytanii

 
Londyn